Les mots fuscus (masculin), fusca (féminin) et fuscum (neutre) sont les trois formes du nominatif singulier d'un adjectif latin signifiant « brun, sombre, noir ». Fuscus est aussi un cognomen (surnom) de patriciens de la Rome antique.

Sciences et techniques 
 En taxonomie, les mots fuscus, fusca et fuscum sont employés comme épithète spécifique ou nom subspécifique pour nommer de très nombreuses espèces et sous-espèces animales ou végétales de couleur brun à noir. Pour les articles consacrés à de telles espèces et sous-espèces, consulter les listes générées automatiquement : fuscus, fusca, fuscum.

Anthroponyme 
Plusieurs personnages de la Rome antique ont pour cognomen Fuscus, notamment :
 Arellius (ou Aurélius) Fuscus (v. 60-ap. 17 ), un rhéteur;
 Cnaeus Pedanius Fuscus Salinator (?-?), un homme politique, consul en 61 ;
 Cnaeus Pedanius Fuscus Salinator (?-?), fils du précédent, un homme politique, consul en 84 ;
 Cnaeus Pedanius Fuscus Salinator (?-?), fils du précédent et neveu d'Hadrien, un sénateur, consul éponyme en 118 ;
 Cnaeus Pedanius Fuscus Salinator (?-136), un sénateur, fils du précédent et potentiel successeur d'Hadrien ;
 Cornelius Fuscus (?-?), un haut chevalier, soutien de Galba puis de Vespasien pendant l'année des quatre empereurs et préfet du prétoire au début du règne de Domitien ;
 Tiberius Manilius Fuscus (?-?), un homme politique, consul en 225.

Épithète spécifique
Homonymie de nom romain